Сан-Хуан-де-Аликанте (, ) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Алаканти. Занимает площадь 9,64 км². Население 22138 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web del Ayuntamiento de San Juan de Alicante
 Índice estadístico municipal de San Juan de Alicante
 Datos y cifras de los municipios de la provincia de Alicante
 San Juan de Alicante en el Registro de Entidades Locales de la Generalidad Valenciana
 Callejero interactivo de San Juan de Alicante
 Web sobre las Torres de Defensa de la Huerta de Alicante
 Web de la Asociación Cultural Lloixa
 La Ordana Portal de Noticias de la localidad

Города Аликанте
Муниципалитеты Аликанте